Proton Bus Simulator é um simulador de ônibus criado por Marcos Elias em 2017 para Microsoft Windows, Android e Linux. O simulator utiliza a engine Unity Engine. Possui a versão rodoviária da mesma franquia, o Proton Bus Road, sucessor do Proton Bus tradicional.

Jogabilidade

Mapas 
O jogo possui quatro mapas, o Aricanduva é baseado em cidades urbanas, é uma grande cidade movimentada e com um grande tráfego de veículos. Por ser o primeiro mapa, é proposta a ter mais erros e áreas menos renderizadas. Além deste mapa possui áreas como Uipe (região de cidade industrial), Fiktivdorf baseada em cidades européias, e o mapa rural Longeee.

Gráficos 
Embora os gráficos do jogo não seja avançado, veículos mais recentes ou criados por mods tem características e detalhes similares a de um ônibus real. O gráfico pode ser melhorado no modo ultra, sendo disponível apenas para computadores mais potentes.

Após a versão 251 o jogo ganhou suporte para jogadores criar, modificar, e distribuir novos mapas.

Plataformas 
Atualmente é disponível para computador (Microsoft Windows, Linux) e Android.

Em 17 de maio de 2022, Marcos Elias (desenvolvedor do Proton Bus), lançou a primeira versão do Proton Bus Simulator para o IOS.

Ligações externas 
 

Jogos para Windows
Jogos para Android
Jogos eletrônicos de 2017
Simuladores de ônibus